Айдос Сагат (Айдос Мансурович Сагатов) (; род. 25 ноября 1970, , Казахская ССР, СССР) — казахстанский , , продюсер, , клавишник и автор песен. Основатель и солист поп группы URKER поп-группы «Уркер» (с 1994). поп группа URKER

Биография 
Родился 25 ноября 1970 года в Алма-Ате в семье композитора, народного артиста Казахстана Мансура Сагатова.

В 1988 году окончил специальную музыкальную школу им. К.Байсеитовой по классу «фортепиано».

В 1993 году окончил КНК им. Курмангазы, по квалификации «композитор, преподаватель теоретических дисциплин», класс композитора, народной артистки СССР профессора Жубановой Г.А а так же по специальности «концертирующий пианист» в классе профессора Измайлова Н. Т.

В 1995 году окончил аспирантуру в КНК имени Курмангазы, по квалификации «композитор, преподаватель», класс композитор, народного артиста Казахской ССР, профессора Бычкова А.В.

С 1994 по 1996 годы — преподаватель Республиканского эстрадного циркового колледжа им. Жусипбека Елибекова.

С 1996 по 2018 года — старший преподаватель кафедры «Общего фортепиано» факультета «инструментальное исполнительство» Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Студентами А.Сагат были Асылбек Енсепов, Медеу Арынбаев, Дильшат Ахмадиев

С 1997 года член Союза композиторов Казахстана.

В 1994 году во время учёбы на втором курсе консерватории создал популярную URKER поп-группу «Уркер».

Репертуар группы состоит из собственных песен на казахском и русском языках. Большую часть хитов группы таких как: Наурыз, Жаным, Саулемай, Я буду рядом, Махаббат Әнi, Сен, Та — что рядом со мной и др. сочинил Айдос Сагат в соавторстве с поэтами Музыканты выступали в Германии, Франции, Турции, Туркменистане, США, Великобритании, Гонконге, России, Кыргызстане, Туркманистане.

Владеет казахским, русским, английским языками.

Член правления Союза композиторов Казахстана.

В 2013 году являлся послом Доброй воли ООН в Казахстане.

В 2012 Айдос Сагат создал совместно с британскими музыкантами (David Sye, Preston Heyman, Jaelee Small) англоязычный проект NO MAD KARMA — песня «27» попала в ТОП 20 английского чарта Music Week commercial pop charts

В 2017 No Mad Karma выступили со своим эксклюзивным шоу на EXPO 2017 Astana.

В 2018 группа URKER отметила свое 25-летие грандиозным концертом во Дворце республики г. Алматы.

Музыкальные достижения 
 1989 — Лауреат премии конкурса пианистов республик Средней Азии (Кыргызстан)
 1993 — Лауреат премии фонда «Мир через культуру» за большой вклад в развитие музыкального искусства Казахстана.
 1994 — Лауреат премии Республиканского конкурса поп музыки «Жас канат» (Казахстан)
 1998 — Лауреат премии конкурса поп-музыки тюркоязычных стран (Турция)
 2000 — Лауреат премии «Лучшая поп группа года» (Казахстан)
 2006 — Лауреат премии «Лучший кино композитор». Международный кинофорум «Золотой Витязь» (Россия)
 2008 — Лауреат премии European Champion of Folk конкурса EuroFolk (Болгария)

Награды 
 Лауреат стипендии Первого Президента Республики Казахстан в области культуры и искусства дважды.
 Указом Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2018 года награждён Орденом «Курмет» за заслуги в области искусства.

Примечания 

Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Члены Союза композиторов Казахстана
Клавишники Казахстана